Älvsborg (v. schwedisch älv = Fluss, borg = Burg) steht für:

 Älvsborgs län, eine ehemalige schwedische Provinz
 die Festung Älvsborg, eine mittelalterliche schwedische Burg
 die Nya Elfsborg, eine Festung in der Mündung des Göta älvs aus dem 17. Jahrhundert
 den westlichsten Stadtbezirk von Göteborg